Duttenhofer steht für:

 Duttenhofer (Unternehmen), deutscher Versandhändler

Personen:
 Anton Duttenhofer (1812–1843), deutscher Kupferstecher
 Bernd Neuner-Duttenhofer (* 1943), deutscher Autor, Journalist und Fernsehmoderator
 Christian Friedrich Duttenhofer (1742–1814), deutscher Theologe
 Christian Duttenhofer (1778–1846), deutscher Kupferstecher
 Christoph Friedrich Duttenhofer (1724–1782), deutscher Seidenproduzent
 Jakob Friedrich Duttenhofer (1697–1769), deutscher Politiker
 Karl August Friedrich von Duttenhofer (1758–1836), deutscher Wasserbauingenieur
 Luise Duttenhofer (1776–1829), deutsche Scherenschnittkünstlerin
 Max Duttenhofer (1843–1903), deutscher Unternehmer

Siehe auch: 
 Duttenhoefer
 Dudenhöffer